

Toponymes 
En Pologne, Siedliska peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Siedliska, un village dans le powiat de Brzozów
 Siedliska, un village dans le powiat de Przemyśl
 Siedliska, un village dans le powiat de Rzeszów

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Siedliska, un village dans le powiat de Legnica

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Siedliska, un village dans le powiat de Konin
 Siedliska, un village dans le powiat de Turek

dans la voïvodie de Mazovie
 Siedliska, un village dans le powiat de Piaseczno

dans la voïvodie de Lublin
 Siedliska, un village dans le powiat de Biłgoraj
 Siedliska, un village dans le powiat de Krasnystaw
 Siedliska, un village dans le powiat de Lubartów
 Siedliska, un village dans le powiat de Łuków
 Siedliska, un village dans le powiat de Tomaszów Lubelski
 Siedliska, un village dans le powiat de Włodawa
 Siedliska, un village dans le powiat de Zamość

dans la voïvodie de Łódź
 Siedliska, un village dans le powiat de Wieruszów

dans la voïvodie d'Opole
 Siedliska, un village dans le powiat d'Olesno
 Siedliska, un village dans le powiat d'Opole

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Siedliska, un village dans le powiat de Gorlice
 Siedliska, un village dans le powiat de Miechów
 Siedliska, un village de la gmina de Koniusza
 Siedliska, un village de la gmina de Koszyce
 Siedliska, un village de la gmina de Lubartów
 Siedliska, un village dans le powiat de Tarnów

dans la voïvodie de Silésie
 Siedliska, un village dans le powiat de Racibórz
 Siedliska, un village dans le powiat de Zawiercie

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Siedliska, un village dans le powiat d'Ełk
 Siedliska, un village dans le powiat de Giżycko
 Siedliska, un village dans le powiat de Szczytno
 Siedliska (Wydminy)

Personnalités 

 Franciszka Siedliska (1842-1902), religieuse polonaise, fondatrice d'ordre, bienheureuse catholique.